Miejscowości w USA:
 Greenland – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Greenland – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
Gminy w USA:
 Greenland (ang. Greenland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Greenland (ang. Greenland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ontonagon
 Greenland (ang. Greenland Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Greenland (ang. Greenland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Greenland (ang. Greenland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook